Laha steht für:
 ein altes Feldmaß auf der britisch-indischen Insel Sri Lanka, siehe Laha (Feldmaß)
 ein Dorf auf der Insel und in der Bucht von Ambon (Insel) 
 eine Stadt bei Nehe, Heilongjiang, China
 einen österreichischen und indischen Nachnamen
 Laha (indonesische Sprache) (ISO-639-3-Code: lhh), eine der malayo-polynesischen Sprachen
 Laha (vietnamesische Sprache) (ISO-639-3-Code: lha), eine der Tai-Kadai-Sprachen

Siehe auch:

 Lahar